Maag steht für:
 Maag, Schweizer Bach

Maag ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Maag (1871–1967), Schweizer Bildhauer
 Christian Maag (* 1993), Schweizer Rennrodler
 Dan Maag (* 1975), deutscher Filmproduzent
 Daniel Maag, Schweizer Künstler und Motorrad-Designer
 Elsbeth Maag (* 1944), Schweizer Lyrikerin
 Emmi Creola-Maag (1912–2006), Schweizer Werbetexterin
 Hans Maag (1916–1981), Schweizer Radrennfahrer
 Johann Maag (1898–1976), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Johann Nepomuk Maag (um 1724–1800), deutscher Kupferstecher und Zeichner
 Karin Maag (* 1962), deutsche Politikerin (CDU)
 Katharina Maag Merki (* 1964), Schweizer Pädagogin
 Max Maag (1883–1960), Schweizer Maschineningenieur
 Natalie Maag (* 1997), Schweizer Rennrodlerin
 Nina Maag (* 1972), deutsche Produzentin
 Otto Maag (1885–1960), Schweizer Pfarrer, Librettist, Redakteur und Musikschriftsteller
 Paul Maag (1897–1946), Schweizer Politiker
 Peter Maag (1919–2001), Schweizer Dirigent
 Victor Maag (1910–2002), Schweizer Geistlicher und Hochschullehrer

MAAG steht für:
 RENK-MAAG GmbH, Schweizer Getriebehersteller, Tochtergesellschaft der Renk AG
 FLSmidth MAAG Gear, Schweizer Getriebehersteller
 Military Assistance Advisory Group, Unterstützungsorganisation der Streitkräfte der Vereinigten Staaten für die Streitkräfte befreundeter Staaten

Siehe auch:
 Maag Music Hall (Maag-Halle), Theater und Eventhalle in Zürich

Abkürzung